Казвин:

 Казвин — город в Иране.
 Казвин — одна из провинций (останов) Ирана.
 Казвин — шахрестан в составе одноимённой иранской провинции.